Картер има више значења:
 Картер (Вајоминг) – насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Картер (Монтана) – насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Картер (Оклахома) – град у америчкој савезној држави Оклахома
или:
 Округ Картер (Кентаки) – округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Картер (Мисури) – округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Картер (Монтана) – округ у америчкој савезној држави Монтана
 Округ Картер (Оклахома) – округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Картер (Тенеси) – округ у америчкој савезној држави Тенеси

Особе 
 Винс Картер – амерички кошаркаш
 Хенри Картер – енглески лекар
 Кегни Лин Картер – америчка порнографска глумица
 Џими Картер – амерички председник